El término SOI puede referirse a:
Índice de oscilación sur, "índice de ocilación sur" es un índice que correlaciona varios eventos climáticos de El Niño.
Silicio sobre aislante tecnología de fabricación microelectrónica.